DeKalb oder De Kalb ist der Name von 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 DeKalb (Illinois)
 De Kalb (Mississippi)
 De Kalb (Missouri)
 De Kalb (New York)
 De Kalb (Texas)
 Dekalb Township (Arkansas)
 DeKalb Township (Illinois)

Schiff:
 USS DeKalb, ex Prinz Eitel Friedrich (Schiff, 1904)

Unternehmen:
 De Kalb Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Johann de Kalb, Generalmajor während der amerikanischen Revolution

im NRHP gelistete Objekte:
 DeKalb Avenue-Clifton Road Archeological Site, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 78003094
 DeKalb County Courthouse, in Maysville, Missouri, ID-Nr. 98000068
 DeKalb County Fairgrounds, in Alexandria, Tennessee, ID-Nr. 95001372
 DeKalb County Home and Barn, in Garrett, Indiana, ID-Nr. 83000015

Siehe auch:
 DeKalb County
 Kalb (Begriffsklärung)